Bettoli est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Franco Bettoli (1943-2008), fondateur de la communauté Emmaüs ;
 Nicola Bettoli (1780-1854), architecte italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien